Yde steht für:

Orte:
 Yde (Tynaarlo), Ort in der Gemeinde Tynaarlo, Niederlande

Personen:
 Breanna Yde (* 2003), australische Schauspielerin
 Emil Yde (1900–1968), US-amerikanischer Baseballspieler

YDE ist die Abkürzung für:
 Young Democrats for Europe, Jugendorganisation der Europäischen Demokratischen Partei
 Paradise River Airport (IATA-Code), ehemaliges Flugfeld am Paradise River, Neufundland und Labrador, Kanada

yde ist die Abkürzung für:
 Yangum Dey (ISO-639-3-Code), eine der Torricelli-Sprachen, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Mädchen von Yde (niederländisch Meisje van Yde), eine Moorleiche

YDE